La Route nationale 22 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 22 en Algérie 
 Route nationale 22 en Argentine
 Route nationale 22 en Belgique
 Route nationale 22 au Burkina Faso
 Route nationale 22 en Estonie
 Route nationale 22 en Finlande
 Route nationale 22 en France
 Route nationale 22 en Guinée
 Route nationale 22 au Luxembourg
 Route nationale 22 en Serbie

Voir aussi